Obstruktion kan vara:
 Obstruktion (medicin) – en medicinsk term som betyder anatomisk blockering
 Obstruktion (sport) – inom bollsporter en term som innebär att man hindrar en icke boll- eller puckförande spelare 
 Obstruktion (politik) – en minoritets försök att hindra eller fördröja beslut
 Obstruktion (arbetstvister) – arbetare omöjliggör driftens fortsättning eller orsakar skadegörelse